Okolo Slovenska 2018 – 62. edycja wyścigu kolarskiego Okolo Slovenska, która odbyła się w dniach od 12 do 16 września 2018 na liczącej ponad 695 kilometrów trasie. Impreza kategorii 2.1 należała do cyklu UCI Europe Tour 2018.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018
2018 na Słowacji